Osoby o tym nazwisku:
 Hans Georg Kurella – niemiecki lekarz neurolog i psychiatra
 Ludwik Kurella – polski malarz
 Michał Kurella – pastor protestancki, przyrodnik i pszczelarz
 Robert Kurella – polski wojskowy